Серге́й Анато́льевич Моро́зов:
 Морозов, Сергей Анатольевич (род. 1985) — российский хоккеист с мячом.
 Морозов, Сергей Анатольевич (1951—2001) — советский велогонщик, чемпион СССР.